«Италья́нский по́лдень» («Италья́нка, снима́ющая виногра́д») — картина русского художника Карла Брюллова.

Парная к «Полдню» картина «Итальянское утро» написана в 1823 году и была подарена Обществом поощрения художников Александре Фёдоровне, жене Николая I. Император захотел получить парную к «Утру» картину, что послужило началом написания Брюлловым картины «Итальянский полдень». «Полдень» был написан в 1827 году и стал причиной разрыва художника с Обществом поощрения художников. Картина появилась на выставке в Петербурге и получила много нелестных отзывов. Критики посчитали, что модель не изящна и не соответствует «классическим идеалам» красоты.
Отзыв на картину в письме к художнику был таким:

На критику Брюллов ответил следующее:

Сюжет 
На картине изображена молодая женщина, снимающая виноград.
Моделью стала простая итальянка. Брюллов писал свою картину в саду под настоящим виноградником, в солнечном полуденном освещении.

Версии 
Более поздняя уменьшенная версия «Итальянского полдня» была написана в 1831 году. Эта картина хранится в Третьяковской галерее.

Примечания

Ссылки 
 
 «Итальянский полдень» в «Виртуальном туре по Русскому музею»
 «Итальянский полдень» на портале «Виртуальный Русский музей»
 Итальянский полдень

Картины Карла Брюллова
Картины из собраний Государственного Русского музея
Италия в культуре и искусстве